Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2007 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (Qualificato)
 Olivier Patience (primo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (Qualificato)

 Marcos Daniel (ultimo turno)
 Boris Pašanski (ultimo turno)
 Marcel Granollers (ultimo turno)
 Denis Gremelmayr (ultimo turno)

Qualificati 

 Óscar Hernández
 Fabio Fognini

 Hugo Armando
 Juan-Pablo Guzman

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2007